Дацилаев Абдулазиз Гаджимурадович (род. 12 сентября 1999, Кизилюрт, Дагестан, Россия) — дагестанский боец смешанных единоборств, по этническому происхождению является аварцем. Чемпион Кубка Мира по боевому самбо, чемпион России по кэмпо-ММА, победитель множества региональных турниров по ММА и грэпплингу.

Дебютировал на профессиональном уровне 20 декабря 2020 года в Москве на турнире промоушена Coloseum MMA. Соперником был Турдали Асадуло. Абдулазиз одержал первую профессиональную победу.

Ссылки 

https://www.sherdog.com/fighter/Abdulaziz-Datsilaev-380118

Бойцы смешанных единоборств России
Спортсмены Дагестана